Beroe — um género de ctenóforos do grupo Nuda
Béroe (ninfa) — também chamada Amimone, em honra da qual foi dado o nome à cidade de Beritos, actual Beirute, no Líbano

Ver também 
Beroia

Desambiguação